Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1996 (met de officiële naam AT&T Challenge 1996) werd van 29 april tot en met 5 mei 1996 gehouden in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1996
Atlanta/Orlando